Matej Šebenik, slovenski šahist, * 28. avgust 1983.

Šebenik je velemojster z ratingom 2516. Sodeloval je na 39. šahovski olimpijadi.

Dosežki
 3. mesto - Državno prvenstvo za člane 2010  
 2. mesto - Državno prvenstvo za člane 2009  
 3. mesto - Državno prvenstvo za člane 2007

Zunanje povezave 
 

Rojeni leta 1983
Živeči ljudje

Slovenski šahovski velemojstri